Вулиця Потьомкінська — вулиця в історичній частині міста Миколаєва. Названа в пам'ять про засновника міста князя Г. О. Потьомкіна-Таврійського.

Розташування 

Потьомкінська — поздовжня вулиця старого Миколаєва. Вона починалася від поворотної ділянки Нікольльської вулиці і закінчувалася у Садової. Зараз вулиця проходить паралельно Великій Морській та тягнеться від Нікольської на північному заході до вулиці 1-ї Воєнної на сході, упираючись в парк Народний сад.

Історія 

У 1822 р. поліцмейстер П. І. Федоров запропонував назвати цю вулицю Бірженською — від візницької біржі, повз яку вона проходила. У 1835 р. поліцмейстером Г. Г. Автономовим була перейменована в Купецьку — за Різдвяно-Богородицьким собором, який в народі називався Купецьким. Вулиця проходила повз Красні ряди (два квартали торгових будинків-рядів), де продавали «красний товар» — тканини різних сортів. Тут жваво торгували купці. Вони ж давали гроші на будівництво Купецького собору. Хоча Потьомкінська вулиця і не мала парадного вигляду, як, наприклад, Адміральська або Нікольська, але у старому Миколаєві вона відносилася до престижних вулиць, на яких селилися багаті люди і місцева знать. Завдяки архівним данним збереглися їхні імена. Це міський суддя 4-ї ділянки статський радник К. С. Канін (1894 р.); старший помічник Миколаївського порту генерал-майор П. А. Ішеєв (1904 р.); відомий вчений та інженер-ракетник генерал-лейтенант К. І . Константинов, який завідував виготовленням бойових ракет на Миколаївському ракетному заводі (1869 р.); начальник жандармської команди капітан М. І. Крамарев (1869 р.); миколаївський міський голова О. М. Соковнін (1904 р.), який був також головою Миколаївського відділення Імператорського російського музичного товариства.

У 1890 р. до 100-річчя Миколаєва вулицю перейменували на Потьомкінську — в пам'ять про засновника Миколаєва. Після революції, в 1920-ті роки, Потьомкінська перетворилася на Плеханівську — в пам'ять про революціонера-марксиста Г. В. Плеханова. Після 1945 року вулицю Одеську (за Одеським напрямком), яка продовжувала Потьомкінську за Садовою, також перейменували в Плеханівську, вдруге змінивши нумерацію будинків. У 1989 році, до 200-річчя Миколаєва вулиці повернули назву Потьомкінська.

Пам'ятки та будівлі 

 Собор Різдва Богородиці на розі вулиць Потьомкінської і Лягіна.
 Миколаївський державний обласний театр ляльок знаходиться в будинку № 53.
 Влітку 1999 р. з ініціативи та за фінансової підтримки відомого в Миколаєві мецената і видавця Валерія Карнауха на розі Потьомкінської і Радянської вулиць встановлена меморіальна дошка на честь князя Г. О. Потьомкіна-Таврійського.
 На місці будинку № 31, на розі вулиць Пушкінської та Потьомкінської, з дня заснування міста знаходилася дерев'яна церква в ім'я Святителя Миколая, побудована греками. У 1812 р. церква занепала, і замість неї греки побудували в 1813–1817 роках нову, кам'яну, на розі Фалєєвської та Нікольської вулиць («Грецька церква»), яка існує і понині.
 На наступному кварталі по непарній стороні знаходиться будівля колишнього жіночого комерційного училища, в якому згодом розташовувався суднобудівний технікум, а в останні десятиліття — ПКБ «Прогрес».
 На розі Потьомкінської і Фалєєвської у будинку № 35 була колись жіноча школа, а потім повітове училище (будинок Вальда 1892 р.).
 У кутовому будинку № 30 жила баронеса А. О. Рено (1904 р.), почесний член Миколаївського благодійного товариства. Це була представниця добре відомого в Миколаєві та Одесі прізвища Рено, представлена в Миколаєві декількома поколіннями.
 У кварталі між Соборною та Московською вулицями у будинку № 57 розташовувався «Петербурзький готель» (1869 р.) Б. Сібера, підірваний під час Другої світової війни.
 Поряд у будинку № 59 — аптека Гейне (1904 р.) в готико-мавританському стилі. Зараз у цьому будинку також знаходиться аптека.
 парк Народний сад
 Вулицею Потьомкінською з 1914 р. ходить трамвай. До цього з 1904 тут ходила конка. Зараз Потьмкінською пролягає частина трамвайних маршрутів № 3, 1 та № 11.

Література 

 Крючков, Ю. С. История улиц Николаева: топонимический путеводитель по городу и окрестностям. — Николаев: Возможности Киммерии, 1997. — 160 с.

Джерела 

 Вулиці Миколаєва
 Пройдуся я Потьомкінською … Цикл екскурсій вулицями Миколаєва «Юність і сучасність рідного міста»
 Вулиця Потьомкінська на мапі Миколаєва
Потемкинская — Плехановская: общая улица с историческими претензиями 

Центральний район (Миколаїв)
П
Григорій Потьомкін